Kovačec ist der Familienname folgender Personen:

 Dino Kovačec (* 1993), kroatischer Fußballspieler
 Ivan Kovačec (* 1988), kroatischer Fußballspieler
 Marina Kovačec (* 1987), kroatische Biathletin